Gerard Brom (Leiden) (1915-2003), Nederlands hartchirurg
 Gerard Brom (Nijmegen) (1882-1959), Nederlands letterkundige